Breakaway est un nom porté par différents personnages de l'univers Transformers.

 Nom: Breakaway 
 Affiliation : Autobots 
 Protoform: Autobot
 Fonction : Guerrier
 Mode véhicule : F35 Lightning II (avion de chasse)
 Armes : Sniper, mitrailleuse

Transformers : Timelines 
Breakaway est un Autobot âgé avec des trous de mémoire, se transformant en avion. Il a la capacité de soigner les autres Autobots avec de l'Energon, et peut se combiner avec des camarades pour former Nexus Maximus (un des 13 fils de Primus).

Transformers 2 : La revanche 
Bien qu'absent dans le film, un personnage nommé Breakaway existe en jouet et apparaît dans le jeu vidéo adapté du film. Il est présenté comme un Autobot se changeant en avion de combat F-35 Lightning II.

Personnage de Transformers